Vélez de Guevara es un apellido compuesto español de origen vasco y puede hacer referencia a:

 Luis Vélez de Guevara (1579–1644), dramaturgo y novelista español;
 Juan Vélez de Guevara (1611–1675), dramaturgo español, hijo del anterior;
 Alonso Vélez de Guevara (*1541), evangelizador franciscano español;
 Íñigo Vélez de Guevara (1566–1644), político y diplomático español;
 Íñigo Vélez de Guevara (1597-1658), diplomático y virrey español de Nápoles, hijo del anterior;
 Pedro Vélez de Guevara (1529/1530-1591), humanista, jurista, erudito y filósofo español.